Кейн, иногда Кэйн (; , но валл. жен. имя Caine ) — английское имя и фамилия.

Персоналии 
 Кейн Валлийская — святая дева. День памяти — 8 октября, в некоторых местах — 7 октября.
 Майкл Кейн (псевдоним; настоящее имя — Морис Джозеф Миклвайт; род. 1933) — английский актёр и продюсер.
 Кейн (рестлер) (сценическое имя — Гленн Джейкобс; род. 1967) — американский рестлер.
 Кейн, Аделаида (род. 1990) — австралийская актриса.
 Кейн, Боб (1915—1998) — американский создатель комиксов, наиболее известен как создатель комикса о Бэтмене.
 Кейн, Валин (род. 1987) — североирландская актриса.
 Кейн, Гарри (род. 1993) — английский футболист, нападающий клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии.
 Кейн, Герман (1945—2020) — американский бизнесмен и политик.
 Кейн, Деандре (род. 1989) — американский и венгерский баскетболист.
 Кейн, Джеймс (1892—1977) — американский журналист и писатель, автор детективных романов.
 Кейн, Джеймс Виктор (1951—1979) — игрок в американский футбол.
 Кейн, Джон Джозеф (1841—1903) — прелат Римско-католической церкви, 2-й епископ Уилинга, 1-й титулярный архиепископ Оксиринха, 3-й глава и 2-й архиепископ Сент-Луиса.
 Кейн, Дин (род. 1966) — американский актёр, известный по роли Кларка Кента/Супермена в телесериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена».
 Кейн, Илайша Кент (1820—1857) — американский полярный исследователь.
 Кейн, Кэндис (род. 1971) — американская актриса и перформанс-артист.
 Кейн, Карен (род. 1951) — канадская балерина.
 Кейн, Келли (род. 1989) — американская баскетболистка.
 Кейн, Кимберли (род. 1983) — американская порноактриса.
 Кейн, Конрад (1883—1934) — австрийский альпинист и горный гид.
 Кейн, Кристиан (род. 1974) — американский актёр и певец.
 Кейн, Кэндай (1965—2016) — американская певица, автор песен, композитор и актриса.
 Кейн, Кэрол (род. 1952) — американская актриса.
 Кейн, Ларри (род. 1963) — канадский гребец-каноист.
 Кейн, Лоренцо (род. 1986) — американский бейсболист.
 Кейн, Лори (род. 1982) — американская баскетболистка.
 Кейн, Майлз (род. 1986) — английский музыкант.
 Кейн, Мэри (род. 1996) — американская легкоатлетка.
 
 Кейн, Патрик (род. 1988) — американский хоккеист.
 Кейн, Питер (1918—1991) — английский боксёр.
 Кейн, Питер (фигурист) (род. 1958) — австралийский фигурист.
 Кейн, Пол (1810—1871) — канадский художник.
 Кейн, Роберт Генри (1909—1974) — британский военнослужащий, участник Второй мировой войны, кавалер Креста Виктории.
 Кейн, Сара (1971—1999) — английский драматург.
 Кейн, Тара (род. 1993) — американская фигуристка выступающая в парном разряде.
 
 Кейн, Тодд (род. 1993) — английский футболист.
 Кейн, Хелен (1903—1966) — американская певица и музыкант, также снималась в кино и выступала в водевиле.
 Кейн, Холл (1853—1931) — английский романист и драматург.
 Кейн, Чарльз (род. 1963) — американский физик.
 Кейн, Челси (род. 1988) — американская актриса и певица.
 Кэйн, Шеннон (род. 1986) — американская модель и актриса.
 Кейн, Эвандер (род. 1991) — канадский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс».
 Кейн, Эдвард (род. 1935) — американский экономист.
 Кейн, Элизабет (род. 1962) — австралийская фигуристка.
 Кейн, Эшли (род. 1995) — американская фигуристка.
 Кейн, Мэтт (актёр) (род. 1991) — британский актёр.
 Kane — никнейм киберспортивного игрока Михаила Благина (род.1989).

Фильмы 
 «Гражданин Кейн» (1941) — фильм режиссёра Орсона Уэллса.

Вымышленные персонажи 
 Соломон Кейн — литературный персонаж, герой цикла рассказов и стихотворений, созданных Робертом Говардом.
 Кейн — персонаж серии книг Карла Эдварда Вагнера.
 Кейн — лидер Братства Нод из серии игр Command & Conquer.

Топоним 
 
 Кейн — река в штате Луизиана.
 Кейн — река в штате Северная Каролина.
 Кейн — останки крупного ударного кратера на северном побережье Моря Холода на видимой стороне Луны.

См. также 
 
 
 трость (орудие наказания)
 ротанг

Примечания